In Your Eyes:

 In Your Eyes — песня авторства Джимми Уолша (Jimmy Walsh), исполняемая певицей Нив Каваной.
 In Your Eyes — песня австралийской певицы Кайли Миноуг из её восьмого студийного альбом Fever.
 In Your Eyes — песня румынской дэнс-поп певицы Инны.
 In Your Eyes — третий сингл The Weeknd из альбома After Hours.
 In Your Eyes — песня немецкого диджея Робина Шульца, с вокалом певицы Alida.
 In Your Eyes — песня британского рок-музыканта Питера Гэбриела.